

Географія 
 Шомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Шомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Шомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Шомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Шомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер

Спорт
 Шомон - французький футбольний клуб з міста Шомон (Верхня Марна)